15415 Rika – asteroide della fascia principale
 Rika – nome femminile giapponese
 Rika – nome femminile persiano
 Rika – forma abbreviata del nome Rebecca
 Rika (personaggio) – personaggio dei Pokemon
 Rika – fiume della Lettonia
 Rika – fiume dell'Ucraina

Pagine correlate 

 Rica